Чвачхон () — южнокорейский топоним

 Чвачхон — станция на Первой линии Пусанского метрополитена в городе Пусан.
 Чвачхон — станция ж/д линии Тонхэ-Намбу в городе Пусан.
 Чвачхон-дон — квартал муниципального района Тонгу города Пусан.